Förby kan syfta på:

Estland

 Förby, Ormsö – en by på Ormsö i Estland

Finland
 
 Förby, Sjundeå – en by i Sjundeå kommun, Nyland
 Förby, Finby – en by i Finby före detta kommun, Åboland